L'escola Poeta Foix ofereix educació infantil i primària. Està situada al barri del Farró del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'escola Poeta Foix garanteix una educació pública.

Història 
El 1986, es va inaugurar el centre amb l'estructura actual, una ampliació important de superfície que respectava la torre modernista, on va començar l'escola l'any 1941, com a Grup escolar de nenes i pàrvuls Argentina, una escola pública municipal. El curs 1989-90 l'escola República Argentina es va fusionar, de forma progressiva, amb l'escola Uruguai, situada al c/ Vallirana n.2 i es va anomenar República Argentina-Uruguai.

A partir de la Resolució del 13 d'abril de 1999 (DOGC 9/12/1996) es va anomenar Escola Poeta Foix.

1999: L'escola “Poeta Foix” 
L'any 1989 es va produir la fusió entre les dues escoles públiques del barri, la “Uruguai” –situada entre els carrers de Guillem Tell,Vallirana i Princep d'Astúries- i la “República Argentina”, fusionant també els dos noms: “República Argentina-Urugai” un nom, que no agradava ni lligava amb la realitat del centre.

Finalment, el 1999, després de considerar diferents noms, des de la mateixa escola, triaren el nom de “Poeta Josep V. Foix”, el poeta, periodista, assagista i pastisser nascut i veí de Sarrià(22).

A l'escola, s'imparteixen classes des d'Educació Infantil 3 anys fins a 6è curs d'Educació Primària (de 3 a 12 anys). Segons el web de l'escola {{format ref}} http://blocs.xtec.cat/ ceippoetafoix el projecte educatiu té una línia metodológica que té per centre a l'alumne/a, l'atenció individualitzada, l'orientació personal i el tractament de la diversitat. Treballen, continuen dient, per a formar infants com a ciutadans d'una societat moderna, democràtica i plural. Per molts anys ho puguin continuar fent.

Aquesta ha estat, fins avui, l'evolució d'aquest edifici singular del barri. Una història, amb algun episodi kafkià, que és també un bon exemple del que la suma de voluntats i la lluita solidària és capaç d'aconseguir.

Notes 
1.- Jaume Aymar : “Francesos, afrancesats, carlins i comerciants: els Sivatte-Vilar de Calonge”, Institut d'Estudis del Baix Empordà,núm. 18, Sant Feliu de Guíxols 1999. Per aquest autor, sabem que Josefa Vilar i Juera (l'Havana 1850-Barcelona 1929) era filla de la guixolenca Dominga Juera i Patxot i del calongí Josep Vilar i Puig, un americano que havia estat director de la “Societat de la Beneficència dels Naturals de Catalunya” a l'Havana. Donya Dominga, un cop vídua, posseí una gran fortuna; residia a la Rambla de Santa Mónica de Barcelona i es convertí en una caritativa i generosa benefactora. Fundà dues escoles religioses – amb el seu corresponent convent i capella-, per als nens i les nenes de Calonge i fou també presidenta de la “Junta de Senyores de les Sales d'Asil de Barcelona” del barri de la Barceloneta. En morir donya Dominga, l'any 1900, va llegar les finques que havia destinat a escoles a un Patronat format pel seu fill Martí Vilar, el seu gendre Camilo Julià i Vilasendra (? –Barcelona 1911) i el canonge Esteve Pibernat de la catedral de Barcelona. Els Julià, per un altre costat, eren una mportant família de comerciants tèxtils de la Barceloneta, molt vinculada amb les activitats portuàries elacionades amb les illes de Cuba i Puerto Rico. Tenien importants propietats i immobles en diferents llocs de la ciutat, però especialment en el nou Eixample, com la “Casa Julià Vilasendra” (1871-1874) al Passeig de Gràcia 80 xamfrà amb Mallorca (on ara hi ha la nova botiga de Louis Vuitton), projecte d'en Rafael Guastavino i d'en Antoni Serra Pujals o la “Casa del Marques de Julià” (1911), al carrer Mallorca 264, de l'arquitecte Enric Sagnier.

2.- Armant de Fluvià al seu blog {{format ref}} http://www.armanddefluvia. com/articulos/detalle/127 : Els papes, com a sobirans temporals que són, han concedit sempre títols de noblesa i condecoracions a llurs súbdits i també a estrangers. Des de la Unitat Italiana (1860) i la creació de l'Estat Vaticà, els pontífexs han continuat concedint títols de noblesa. Aquests títols són generalment atorgats amb la denominació del cognom del concessionari o d'un sant o santa de l'Església. Els motius de la concessió són diversos, però generalment són per a premiar serveis benèfics a l'Església. El sistema de successió és generalment per línia primogénita masculina. Si bé a l'Estat Vaticà atorguen noblesa, a Espanya, almenys, si el concessionari no era noble, aquesta noblesa no li és reconeguda.

3.- Miquel Mir : “Diario de un pistolero anarquista”, editorial Destino, Barcelona 2007. L'autor recull en aquest llibre el testimoni d'un patruller de la FAI on detalla –amb faltes d'ortografia incloses- la detenció i posterior execució d'en Camilo Julià i Villar: “Orden del 13 de noviembre de 1936.- Orden de Aurelio Fernández del departamento de patrullas, el parte hera reguistrar y detener a los que vivian en la casa de la calle Mallorca Nº 264, según los datos que nos había dado el propietario era el abogado Camilo Julian Vilar que hera el Marques de Julia de 57 años que había sido presidente del Circulo Ecuestre cuando llegábamos a la casa después de hacer el registro nos llevamos detenidos a Camilo Julia Vilar y su mujer Ana de Bacardi Ribas y a todos los sirvientes de la casa y la orden hera llevarlos detenidos a la casa Salillas que hera el cuartel de la patrulla de control Nº 3 en la calle Bruc, aquí se los quedaron detenidos hasta la noche en que tenian que degar en libertad a la mujer y a los servientes de la casa pero con la condición que no debían bolver a la casa que la aviamos confiscado. Al Marques de Julia lo teníamos que pasar a recojuerlo en este cuartel mañana para llebarlo al cuartel de San Elias / por la noche un viaje de nueve detenidos del cuartel de San Elias al cementerio Moncada.”

4.- Elvira Farreras i Valentí : “El Putxet: Memòries d'un paradís perdut”. 3a edició. Edicions La Campana. Barcelona, maig 1994 (pàg. 72 i 73).

5.- Aquests són alguns dels títols de les xerrades o conferències que he pogut localitzar, a l'espai Gacetillas o petits anuncis de La Vanguardia, entre els anys 1930 i el 1935: L'excursionisme i la història natural, La vida dels animals microscòpics, La lluita contra la tuberculosi, El dia i la nit en diferents punts de la Terra, Carles I d'Anglaterra i el seu regnat, La televisió, Anècdotes de la vida d'un catedràtic, Ètica i educació, Mesura de les distàncies, El llibre com a instrument educatiu i didàctic, El cicle del carboni a la natura, El Sol i la Terra, Política sanitària, El dubte geomètric, Un fet històric: la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà, La biologia dels mosquits i el paludisme, La combustió, Conceptes fonamentals de les ciències fisicomatemàtiques, La unitat de la matèria, Suggestions a la joventut, L'aigua: un element vital, Excursionisme: art i diversió, Diamants i brillants, Repoblació forestal, Perquè es trenca el vidre quan s'escalfa?, El problema del repartiment de la terra,...

6.- La Vanguardia española: “Inauguración de Grupos escolares bajo la denominación de paises hispanoamericanos”, 11 d'octubre de 1941 (pàg.4) i “Con motivo del Día de la Raza, que se celebra solemnemente hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha dado el nombre de varios países hispanoamericanos a sendos grupos escolares”, 12 d'octubre de 1941 (fotos de portada).L'escola “Uruguay” –de nens- ocupava, aleshores,una torre del carrer Conde de Salvatierra amb grans patis i camps d'esports, a la part baixa del barri de Galvany i la “Perú” al carrer de Sagunt del barri de la Bordeta.

7.- La Vanguardia española: “Actos conmemorativos del aniversario de la independencia argentina”, 25 de maig de 1960 (pàg. 29)

8.- Els propietaris, en aquelles dates, eren Camilo Julià i Bacardi (3r Marqués de Julià), Mª del Carmen Julià i Bacardi (Duquessa de la Victoria), Isabel Julià i Bacardi i els hereus de Mª de las Mercedes Fuxà.

9.- Martí Anglada: “Trayectoria judicial del “Grupo Escolar República Argentina”. LA Vanguardia española 10 de juny de 1976 (pàg. 35). Per aquest detallat article sabem que, amb la sentència del 18 de març de 1973 en contra, l'Ajuntament presentà recurs a l'Audiència Territorial, la Sala Primera de la qual –el 20 de març de 1974- “por sus propios y acertados fundamentos procede a la confirmación de la sentencia recurrida” i, en consecuencia, desestimà el recurs. De nou, l'Ajuntament, presentà un recurs “de injusticia notoria”, en aquesta ocasió, davant el Tribunal Suprem que, el 22 de febrer de 1975, ratificà.

Referències

Enllaços externs 
 https://agora.xtec.cat/ceippoetafoix/
 http://blocs.xtec.cat/ceippoetafoix/

Centres educatius de Barcelona
Carrer de Balmes